Хосе Кантило:
 Кантило, Хосе Луис (1871—1944) — аргентинский юрист и политик
 Кантило, Хосе Мария (1877—1953) — аргентинский дипломат и политик